Giuseppe Grassi (1779-1831) – lessicografo ed erudito italiano (cfr. opere)
Giuseppe Grassi (1883-1950) – politico, avvocato e saggista italiano
Giuseppe Grassi (1942) – ciclista italiano